Die American League Division Series 2014 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 2. und dem 8. Oktober 2014 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2014. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2014 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-3 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 3, 4 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauten:

 (1) Los Angeles Angels (West Division Champion, 98–64) gegen Kansas City Royals (Wild Card Gewinner, 89–73)
 (2) Baltimore Orioles (East Division Champion, 96–66) gegen (3) Detroit Tigers (Central Division Champion, 90–72)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, NLWC 2014, ALWC 2014, NLDS 2014, NLCS 2014, ALCS 2014, World Series 2014

Die Postseason 2014 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Los Angeles Angels gegen Kansas City Royals

Baltimore Orioles gegen Detroit Tigers

Los Angeles Angels gegen Kansas City Royals

Spiel 1 
2. Oktober 2014, 18:00 PDT, Angels Stadium in  Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
3. Oktober 2014, 18:30 PDT, Angels Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
5. Oktober 2014, 19:30 EDT, Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Baltimore Orioles gegen Detroit Tigers

Spiel 1 
2. Oktober 2014, 17:30 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
3. Oktober 2014, 12:00 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
5. Oktober 2014, 15:45 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Einzelnachweise 

2014
Baseball 2014
Baltimore Orioles
Detroit Tigers
Kansas City Royals
Los Angeles Dodgers
Sportveranstaltung in Anaheim
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Detroit